Bachelotiaceae é uma família de macroalgas marinhas pertencentes à classe Phaeophyceae (algas castanhas). Alguns autores incluem a família na ordem Scytothamnales, contudo os dados obtidos com recurso às técnicas de filogenia molecular apontam para que a família Bachelotiaceae não pertença a esta ordem, sendo frequentemente colocada em incertae sedis como grupo basal da subclasse Fucophycidae.

Taxonomia e sistemática
Na sua presente circunscrição taxonómica, a família é monotípica, incluindo apenas o seguinte género:
Bachelotiaceae T.Silberfeld, M.-F.Racault, R.L.Fletcher, A.F.Peters, F.Rousseau & B.de Reviers, 2011
 Bachelotia (Bornet) Kuckuck ex G.Hamel, 1939
O género tem distribuição cosmopolita nas águas costeiras de todo o mundo.

Com base no trabalhos publicados por Silberfeld, Rousseau & de Reviers 2014 é possível estabelecer a seguinte árvore filogenética estabelecendo as relações entre as ordens e famílias que integram as Phaeophyceae. No seguinte cladograma é possível ver a posição basal das Bachelotiaceae entre os taxa que integram a subclasse Fucophycidae:

Referências

Ligações externas

EoL: Bachelotiaceae
AlgaeBase: Bachelotiaceae
Estudos morfológicos e moleculares de algas pardas filamentosas (Phaeophyceae) no litoral sudeste do Brasil

Ochrophyta